Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2012/13 enthält alle Spieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 15 eingesetzten Spielern kam der Mátyásföldi Lawn Tenis Club aus, während Szombathelyi MÁV Haladás VSE 28 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spieler der Saison waren je 7 Punkten aus 9 Partien Tamás Bánusz (Aquaprofit NTSK), Krisztián Szabó (ASE Paks) und Nóra Medvegy (Mátyásföldi Lawn Tenis Club).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2012), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2012; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, MNE = Montenegro, ROU = Rumänien, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Pénzügyőr Sport Egyesület

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Községi Sportegyesület Decs

Dunaharaszti Munkás Testedző Kör

Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Schach 2013